

Птахи 
 Мухоловка (Muscicapa) — рід птахів родини мухоловкових (Muscicapidae) ряду Горобцеподібних. 

Назву «мухоловка» мають також багато видів птахів, які відносяться до інших родів родини мухоловкових (зокрема, мухоловка строката, мухоловка білошия, мухоловка мала, мухоловка кашмірська та інших родин (мухоловка кокосова).

Багатоніжки 
 Мухоловка звичайна, скутигера звичайна (Scutigera coleoptrata) — багатоніжка ряду скутигер, класу губоногих.

Рослини 
 Венерина мухоловка, діонея (Dionaea muscipula) − вид хижих рослин роду діонея родини Росичкових (Droseraceae).